Нора Анжела Зехетнер (; род. 5 февраля 1981 в Эль-Пасо, Техас) — американская актриса.

Биография 
Родилась в Эль-Пасо. Её родители Нэнси Линн Нельсон и Джон Кэрол Зехетнер. Училась в начальной школе в Ричардсоне — пригороде Далласа. В 14 лет переехала в Даллас и в течение нескольких лет училась в школе McKinney High School. Также училась год в Техасской академии математики и науки.

Карьера 
В романтическом фильме «Порочные связи» сыграла главную героиню в юном возрасте. В дебютном фильме Райана Джонсона «Кирпич», имевшем успех у критиков и получившем ряд номинаций и наград, сыграла роль Лоры. Критик Викрам Мурти назвал роль Зехетнер в фильме «Кирпич» лучшей в её карьере.

Зехетнер сыграла в таких телесериалах, как «Герои», «Безумцы», «Мэрон», «Парни что надо».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Академии математики и естественных наук Университета Северного Техаса
Выпускники Университета Северного Техаса